«Stephen Jones»/«Steve Jones» - conjunto del nombre propio Stephen/Steve y el apellido Jones - puede referirse a:

Personajes 
 Steve Jones (1942-), baloncestista estadounidense.
 Steve Jones (1944-), biólogo galés.
 Steve Jones (1955-), músico inglés - miembro fundador de Sex Pistol.
 Steve Jones (1976-), futbolista norirlandés.
 Stephen Jones (1977-), jugador de rugby galés.